Umeå kan syfta på:

Geografi 
 Umeå (tätort) – en tätort i Västerbotten
 Umeå kommun – en kommun i Västerbottens län 1971–
 Umeå stad – en historisk stadskommun 1588/1622–1971
 Umeå socken – en socken
 Umeå landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1965
 Umeå landsförsamling – en församling i Ume kontrakt
 Umeå stadsförsamling – en församling i Ume kontrakt 1646–
 Umeå Maria församling – en församling i Ume kontrakt 1998–
 Umeå landsdistrikt – ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län 2016–
 Umeå stadsdistrikt – ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län 2016–
 Umeå Maria distrikt – ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län 2016– 
 Umeåregionen – en grupp av kommuner
 Umeå tingslag – ett historiskt tingslag
 Ume älv – en av de stora Norrlandsälvarna
 Umeälvsbron – en järnvägsbro över Ume älv
 Ume kontrakt – ett tidigare kontrakt i Luleå stift
 Umedalen – en stadsdel i västra Umeå
 Umestan – en företagspark i Umeå

Byggnader och anläggningar 
 Anstalten Umeå, ett fängelse
 Umeå Airport, en internationell flygplats
 Umeå centralstation, en järnvägsstation
 Umeå elementarläroverk för flickor
 Umeå Energicentrum, ett museum
 Umeå gamla fängelse, ett länscellfängelse
 Umeå godsbangård, en godsbangård på Västerslätt i västra Umeå
 Umeå hamn, en hamn vid Umeälvens mynning
 Umeå högre allmänna läroverk
 Umeå rådhus, ett rådhus
 Umeå stads kyrka, en kyrka
 Umeå universitet, ett universitet
 Umeå universitetsbibliotek, det största forskningsbiblioteket i Norrland
 Umeå Östra, en järnvägsstation

Sport 
 Umeå Arena – en ishockeyarena
 Umeå BS – ett bandysällskap
 Umeå Budoklubb – en jujutsuklubb
 Umeå City IBK – en innebandyklubb
 Umeå Comets – en basketklubb
Umeå Diskgolf Club (tidigare Släng d'Less) -- en frisbeeklubb
 Umeå FC – fotbollsinriktad idrottsklubb
 Umeå IK – idrottsklubb
 Umeå Judoklubb – en judoklubb
 Umeå HF – en handbollsklubb
 Umeå Segelsällskap – ett segelsällskap
 Umeå simsällskap – en simförening
 Umeå skytteförening – en skytteförening
 Umeå Södra FF – fotbollsinriktad idrottsklubb
 BK Ume-Trixa – en bandy- och ishockeyklubb
 IFK Umeå – idrottsklubb
 Sport i Umeå –

Militär 
 Umeå garnison – en garnison
 HMS Umeå (T137/R137) – en torpedbåt

Musik 
 Umeå (musikalbum) – ett studioalbum av Final Exit
 Umeå (musikalbum av Lisa Miskovsky) – ett studioalbum av Lisa Miskovsky
 Umeå Hardcore – ett begrepp inom hardcore-/punkscenen

Festivaler & kultur 
 Umeå filmfestival – en filmfestival
 Umeå Hardcore
 Umeå Jazzfestival – en jazzfestival
 Umeå Kulturförening Humlan
 Umeå Kulturnatta
 Umeå musiksällskap
 Umeå novellpris
 Umeå Nya Studentteater
 Umeå Open – en musikfestival
 Umeå Studentkör
 Umeå Teaterförening
 Umefolk – en folkmusikfestival
 Umespexarna

Företag 
 Umeåflyg – ett flygbolag
 Umeå Lokaltrafik – ett trafikbolag
 Umeå Energi – ett energiföretag

Media 
 SVT Umeå – en TV-kanal
 TV4Nyheterna Umeå – en TV-kanal
 Umeå Tidning
 Umebladet – en tidning

Valkretsar 
 Umeå tingslags valkrets
 Umeå, Skellefteå och Piteå valkrets
 Umeå, Nordmalings och Bjurholms tingslags valkrets
 Härnösands, Umeå, Luleå och Piteå valkrets
 Luleå, Umeå, Piteå, Haparanda och Skellefteå valkrets
 Härnösands, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda valkrets

Övrigt 
 Umeå marina forskningscentrum – centrumbildning vid Umeå universitet
 Umeå studentkår – en studentkår vid Umeå universitet
 Umeå tingsrätt – en tingsrätt i Sverige
 Umeåprojektet – en trafiksatsning
 Umeåuppropet – ett initiativ mot mäns våld mot kvinnor
 Ume (frukt) – en frukt
 Umesamiska – ett samiskt språk

Se även 
 Ume (olika betydelser)
 Uminova, en företagspark